Гран-при Испании 1979 года — пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1979 года. Автогонки прошли 29 апреля 1979 года на трассе Харама близ Мадрида. Гонщики Лижье вновь вернулись на лидирующие позиции: Жак Лаффит завоевал поул, а Патрик Депайе победил. Места на подиуме заняли гонщики Лотуса Ройтеман и Андретти. Команде Феррари пришлось довольствоваться четвёртым местом Джоди Шектера и быстрейшим кругом Вильнёва. Очки также получили оба гонщика Тиррелла Пирони и Жарье.


Квалификация 
На первом европейском этапе чемпионата в пелотоне появился новый участник — немецкая команда Каузен. Её выступление, правда, закончилось весьма быстро — единственный гонщик команды Джанфранко Бранкателли не прошёл квалификацию, проиграв более 8-ми секунд времени поул-позиции, даже от ближайшего соперника отстав почти на 3 секунды. В число неудачников также вошли Дерек Дейли и Артуро Мерцарио, для которого непопадание на старт уже стало неприятной традицией. Итальянцу не помог даже новый автомобиль A3, при помощи которого на прошлом этапе ему все же удалось пробиться на старт.

На две победы Лижье двух первых гонках сезона Феррари ответила также двумя победами. Однако гонщики Лижье вполне убедительно доказали, что списывать их со счетов рано, выиграв квалификацию. Поул занял Лаффит, этот успех стал также 110-м для моторов Ford-Cosworth, за ним расположился Депайе, второй же ряд заняли лидеры соответственно Феррари и Лотуса Вильнев и Марио Андретти на новом автомобиле модели Lotus 80. Далее на старте стояли второй из гонщиков Феррари Джоди Шектер, оба гонщика Брэбема (Лауда и Пике), а также второй гонщик Лотуса Карлос Ройтеман. Завершали десятку два француза: Жабуи на новом Renault RS10 и Жарье на Тиррелле. Новички из Шэдоу Ламмерс и де Анджелис на этот раз квалификацию провалили, разместившись на последних двух рядах. Новый автомобиль команды Уильямс FW07, пока страдающий от «детских болезней», не принес гонщикам команды значительного улучшения — Джонс и Регаццони квалифицировались рядом, на 13-й и 14-й позициях.

Гонка 
Депайе стартовал лучше напарника и возглавил гонку. На первую позицию пытался прорваться Андретти, но не преуспел. Ройтеман прорвался с восьмого места на старте на четвёртое к концу третьего круга, между Вильневом впереди и Шектером позади. Не останавливаясь на достигнутом, на следующем круге Карлос опередил ещё и Вильнева. Пытаясь отыграться, энергичный канадец перестарался и в результате разворота откатился во второй десяток, прихватив с собой ещё и Жабуя. Оба смогли продолжить гонку. Француз, впрочем, позже сошёл из-за поломки турбонагнетателя, без которого его мотор превратился в полуторалитровый безнаддувный.

Лаффит, будучи вторым, пытался найти подходы к напарнику, но к 15-му кругу ошибся в переключении передач и сжёг двигатель. Таким образом, вторым оказался Ройтеман, за которым следовали Шектер, Лауда и Андретти. На 60-м круге Джоди ошибся и пропустил вперед Лауду, который всего через три круга сошёл из-за неисправности системы охлаждения двигателя. Напарник Лауды Пике сошёл ещё раньше Лаффита из-за неполадок с топливной системой.

Через несколько кругов Шектер вновь потерял позицию, на этот раз уступив её Андретти. Так гонка и закончилась: Депайе победил, принеся попутно 120-ю победу для моторов Ford-Cosworth. Второе место занял Ройтеман, далее Андретти, Шектер, а также Жарье и Пирони. Впервые в сезоне смогли финишировать Рене Арну и Ханс Штук, а вот Вильнёв из-за своей горячности впервые финишировал вне очковой зоны.

|}

Положение в чемпионате 
Одержав заслуженную победу, Депайе сравнялся по очкам с Вильневом, но при этом канадец одержал две победы, а Депайе — одну. Также равны по очкам стали Лаффит и Ройтеман. Шектер из-за неудачного выступления опустился в чемпионате на две позиции. Одержав три победы в пяти гонках, в лидеры чемпионата вновь вырвалась маленькая французская команда Лижье, но Феррари благодаря стабильным выступлениям уступала всего два очка. Ещё на шесть очков меньше оказалось у Lotus замыкавшую тройку лидеров, у неё не было побед, но опытные гонщики команды постоянно финишировали на высоких местах. Все остальные коллективы располагались далеко позади.

Ссылки 
 
 
 
 Статистика гонки на официальном статистическом сайте ФИА
 Статья о гонке на f1news.ru
 

Гран-при Испании